Floribert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Floribert est un prénom masculin.

Floribert est aussi un patronyme.

Personnalités

Saint chrétien
 Floribert de Gand († 661), ou Florbert, higoumène (abbé) à Gand en Flandre belge, disciple de saint Amand ; fêté le .

Ecclésiastiques
 Floribert fut évêque de Liège de 727 à 736.

Autres 
 Floribert Chebeya, militant des Droits de l’Homme congolais (RDC).
 Floribert Jurion (1904-1977), ingénieur agronome belge.
 Floribert Alain, Maire de la commune d'Aubignas de 1986 à 2008  français.

Culture
 Floribert est une série de bande-dessinée de François Castan et Mauguil parue dans le journal Fripounet entre 1977 et 1986.

Références